Nordgau steht für:
 Nordgau (Bayern), ein Gebiet im Norden des ehemaligen Herzogtums Baiern
 Nordgau (Elsass), ein Gebiet im Norden des Elsass
 K.Ö.H.V. Nordgau Wien, katholische Studentenverbindung
 Nordgau (Lokomotive), Baujahr 1853, im Original erhaltene Dampflokomotive der der Gattung Bayerische B V
 Eine bis ins 19. Jahrhundert geläufige Bezeichnung Noricums, welche unter anderem im Kärntner Heimatlied Erwähnung findet